Olden ist der Familienname folgender Personen:

 Balder Olden (1882–1949), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Charles Smith Olden (1799–1876), US-amerikanischer Politiker
 Christine Olden (1888–1959), tschechische Psychoanalytikerin und Kinderanalytikerin
 Fanny Moran-Olden (1855–1905), deutsche Sängerin
 John Olden (1918–1965), österreichischer Fernsehregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor

 Marc Olden (1933–2003), US-amerikanischer Schriftsteller
 Rudolf Olden (1885–1940), deutscher Rechtsanwalt und Journalist 
 Sondre Olden (* 1992), norwegischer Eishockeyspieler

Olden ist der Name folgender Orte:
 Olden (Norwegen)
 Olden (Texas)

Siehe auch:
 Olten
 Oiden